Peppler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Peppler (1882–1942), deutscher Meteorologe

 Leonie Peppler, deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Peppler (1884–1961), deutscher Meteorologe

Siehe auch:
 Beppler